Владан Томич (, ; 18 мая 1967 — 19 октября 2016) — кипрский футболист югославского происхождения, выступавший на позиции полузащитника.

Биография 
Уроженец Шеварице. На ранних этапах карьеры выступал за канадский клуб «» из  и за «Раднички» из Первой югославской лиги. В 1994 году он уехал на Кипр, где и продолжал свою карьеру в клубах «Арис», «Анортосис» и АЕЛ. Получив местное гражданство, Томич получил также право и играть за сборную Кипра, сыграв 5 встреч. По окончании карьеры работал в Камеруне.

Был женат, воспитал двоих детей. Скоропостижно скончался в возрасте 49 лет после тяжёлой болезни, похоронен в родном селе.

Достижения 
 Чемпион Кипра: 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 (все — «Анортосис»)
 Обладатель Кубка Кипра: 1997/1998 («Анортосис»)
 Обладатель Суперкубка Кипра: 1998, 1999 (все — «Анортосис»)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Кипра
Футболисты Югославии
Игроки сборной Кипра по футболу
Футбольные тренеры Кипра
Тренеры ФК «Унион Дуала»
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Арис» Лимасол
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Похороненные в Сербии
Родившиеся в Сербии